Brandmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Brandmann (* 1994), deutsche Politikerin (FDP), JuLi-Bundesvorsitzende
 Israel Brandmann (1901–1993), ukrainisch-israelischer Komponist, Dirigent und Geiger